ТВД-20 — советский турбовинтовой двигатель “перевёрнутой” схемы (турбина с выхлопом спереди, компрессор сзади). Двигатель создавался в СССР в рамках ремоторизации самолёта Ан-2 на Омском моторостроительном конструкторском бюро ОКБ-29 в конце 70-х годов 20-го века. Двигатель выпускался малой серией.

Конструкция 
ТВД-20 имеет 7-ступенчатый осевой компрессор, кольцевую камеру сгорания с вращающейся форсункой, осевую двухступенчатую свободную турбину. Система управления электронная с резервной гидромеханической частью. Имеются электронная система диагностики и контроля, встроенный измеритель крутящего момента.

Модификации 
 ТВД-20-01 — базовая модель, использовался на самолётах Ан-3.
 ТВД-20-01Б — использовался на Ан-3Т.
 ТВД-20-01БМ — использовался на Ан-3Т-200
 ТВД-20М — вариант со свободной турбиной и тормозом винта.
 ТВД-20В — имеет модульную конструкцию и  пылезащитное устройство. Компрессор центробежный двухступенчатый. Предназначен для установки на многоцелевых вертолётах.
 ТВД-20-03 — создан на базе газогенератора двигателей ТВД-10Б и ВСУ-10. Имеет перевёрнутую компоновку – выхлопное устройство и вывод мощности спереди (по полёту),  а входное устройство сзади. Предназначен для установки на самолёт Ан-38.
 ТВД-20-03Б — использовался на Ан-38-200

Ссылки 
 Сайт ОАО «ОМКБ».

Авиационные двигатели